Guia de onda circular
Guia de ondas óptico

Ver também 
Onda

Desambiguações de ciências